Sahitisuchus es un género extinto de mesoeucrocodiliano sebécido que vivió en el Estado de Río de Janeiro en el sureste de Brasil durante el Paleoceno. Solo abarca a una única especie, Sahitisuchus fluminensis. Era un sebécido terrestre, aunque puede haber adoptado un estilo de vida semiacuático en algún grado, muy probablemente coexistiendo con el aligatórido semiacuático Eocaiman itaboraiensis.

Descubrimiento
 
Sahitisuchus fue nombrado por Alexander W. A. Kellner, André E. P. Pinheiro y Diogenes A. Campos en 2014 y su especie tipo es Sahitisuchus fluminensis. El nombre del género honra a los xavantes, uno de los pueblos indígenas del Brasil. Se deriva del término sahi ti, que significa "estar enojado" o "ser valiente" en el idioma xavante, aludiendo a los guerreros, y suchus, la forma latinizada del griego souchos, en referencia al dios cocodrilo egipcio. El nombre de la especie, fluminensis, es una latinización de fluminense, el gentilicio usado para los ciudadanos del Estado de Río de Janeiro.

Sahitisuchus es conocido únicamente a partir del holotipo MCT 1730-R, un cráneo casi completo y la mandíbula, el proatlas, un intercentrum, el axis y la tercera vértebra, alojados en el Museu de Ciências da Terra, Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais, en Río de Janeiro. Una réplica del holotipo, MN 4711-V, se encuentra en el Museo Nacional de Brasil. MCT 1730-R fue descubierto durante una exploración de la Cuenca São José de Itaboraí, localizada en el estado de Río de Janeiro, que duró cerca de cinco décadas y finalizó en 1984. Fue recolectado en la Hacienda São José, en el distrito municipal de São José de Itaboraí, en la secuencia S2 de la Cuenca Itaboraí, que data de finales de la edad biocronológica Itaboraiense de Suramérica que corresponde a mediados del Paleoceno Superior, hace unos 56.5-58.2 millones de años. MCT 1730-R fue brevemente mencionado en la literatura por Price y Paula-Couto (1946) y más tarde en 1991 y 1993, pero nunca había sido mostrado ni descrito antes de que Kellner et al. (2014) lo asignaran a un nuevo género y especie.

Aparte de Sahitisuchus fluminensis, Eocaiman itaboraiensis es la única otra especie de crocodilomorfo descrita formalmente cuyos restos se han recolectado en la Cuenca São José de Itaboraí. A la fecha, este es el único depósito del Paleoceno en donde la fauna de crocodilomorfos estaba compuesta por una forma más bien primitiva (Sahitisuchus, un sebecosuquio) y otra más derivada (Alligatoridae) tras la extinción masiva del Cretácico-Terciario. Sahitisuchus y E. itaboraiensis estuvieron separados por un breve espacio de tiempo geológico o, más probablemente, coexistieron.

Descripción
 
El holotipo de Sahitisuchus está bien preservado, aunque durante la preservación el cráneo quedó levemente comprimido dorsoventralmente. Este efecto se observa sobre todo en algunos elementos de la parte posterior del cráneo, particularmente el supraoccipital que quedó desplazado hacia el foramen magnum. La punta del hocico y el premaxilar están rotos. Sahitisuchus posee las dos siguientes autapomorfias entre los sebécidos: el proceso odontoide se fusiona al axis con una superficie anterior vertical, carece de procesos mediales, y su mandíbula carece de una fenestra externa. Sahitisuchus puede ser también distinguido de sus demás parientes por una combinación de características. Como en Lorosuchus, tiene una depresión poco profunda ventrolateral en la región infraorbital del hueso yugal. Una depresión poco profunda elíptica se encuentra cerca de la articulación cráneo-mandibular en la superficie posterior del hueso cuadrado, y el margen dorsal de la fosa supratemporal es áspera y rugosa, como se ve en Sebecus. Los procesos exoccipitales posteriores son afilados, en forma de media luna y dirigidos hacia el medio, como en Ayllusuchus. El yugal de Sahitisuchus es muy grande y ornamentado, como fue observado con anterioridad solamente en Bretesuchus, su ramo posterior es más alto que el proceso anterior y se expande lateralmente. Como en Bretesuchus y Sebecus, tenía un borde longitudinal áspero en el margen lateroventral del hueso angular y el dentario, que finaliza cerca del nivel de la sínfisis mandibular.
 
El hueso frontal es ancho y triangular, ornamentado del mismo modo que el maxilar. Como en muchos taxones de mesoeucrocodilianos basales, como los sebecosuquios Lorosuchus, Sebecus, Zulmasuchus, Iberosuchus y Pepesuchus, posee una cresta longitudinal frontal. En Sahitisuchus, esta es baja y lisa, corriendo desde la parte media a la parte posterior del frontal. Como en todas las especies de sebécidos y algunos otros taxones no tan cercanamente relacionados, el cuadratoyugal forma una "doble articulación" al participar en la articulación cráneo-mandibular. Como en los peirosáuridos Hamadasuchus y Lomasuchus, Sahitisuchus posee una protuberancia del escamosal que se dirige hacia atrás y sin formar un "cuerno". Dicho lóbulo que apunta posteriormente también se halla en Sebecus, pero con un extremo posterior de forma más cuadrada. La parte de la cavidad timpánica formada por el cuadrado no posee múltiples fenestras como en los protosuquios, notosuquios y baurusúquidos, y carece de la concavidad oblonga característica de los baurusúquidos. En Sahitisuchus solo hay dos aberturas, como se ve en Sebecus, Hamadasuchus y las especies recientes. Como en Sebecus, el único otro sebécido del que se preserva parte del esqueleto, la diapófisis se divide por la sutura neurocentral y en vista lateral, el centro de la vértebra muestra una constricción medial y una forma trapezoidal, con las articulaciones anterior y posterior inclinadas anteriormente. En comparación a Sebecus, Sahitisuchus tenía diapófisis más robustas y anchas, y la longitud del centro de la tercera vértebra cervical es casi igual a la del axis.
 
El cráneo de Sahitisuchus es alargado en vista dorsal, mostrando dos leves contricciones cerca del nivel de quinto al undécimo alvéolos maxilares, siendo comparativamente más corto que el cráneo de Sebecus y Stolokrosuchus, pero no tan corto como en Lorosuchus. El hocico de Sahitisuchus no es tan alto y abovedado (oreinirostre) como se observa en Sebecus, Barinasuchus, Bretesuchus, Zulmasuchus y Langstonia. La bóveda craneal de Sahitisuchus es plana y rectangular, siendo más ancha que larga. La fosa supratemporal es mucha más grande que la fenestra supratemporal y es cerca de tres veces más pequeña que las órbitas oculares. El borde dorsal de esta fosa está rodeada de rugosidades, formando una elevación más desarrollada en los bordes medial y lateral, una condición que es similar solo a la de Sebecus y el peirosáurido Hamadasuchus entre los mesoeucrocodilios. La órbita ocular se sitúa más alteralmente, como en los sebécidos terrestres, y no laterodorsalmente como en los crocodiliformes semiacuáticos, como Stolokrosuchus, Lorosuchus y las especies modernas de Crocodilia. Sahitisuchus posee 12 dientes maxilares, similar a los 10 dientes maxilares de otros sebecosuquios del Paleógeno (Lorosuchus, Bretesuchus y Zulmasuchus), así como dientes posteriores romos, a diferencia de los sebecosuquios del Cretácico. Estos últimos, como Baurusuchus y Stratiotosuchus solo tienen cinco dientes maxilares, mientras que los sebecosuquios más recientes (por ejemplo Sebecus del Eoceno muestra nueve dientes maxilares, al igual que Langstonia del Mioceno Superior), tienen cráneos altos y una dentadura especializada y reducida, lo que sugiere que solo los crocodiliformes sobrevivieron a la extinción del Cretácico-Terciario (exceptuando a los dirosáuridos marinos).

Clasificación
 
A continuación un cladograma basado en el estudio de Kellner et al. (2014), mostrando la posicicón de Sahitisuchus dentro de Sebecosuchia.

Referencias

Notosuchia
Crocodilomorfos del Paleoceno
Crocodilomorfos extintos de América del Sur